Usbekische Botschaft in Deutschland steht für:

 Usbekische Botschaft in Berlin
 Usbekische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Usbekistan